Momoni ist der Name von

 Claudia Momoni (* 1963), italienische Medailleurin
 Momoni Island, Insel in Papua New Guinea	
 Mtsanga Momoni, Bucht auf Mayotte